Roches Noires kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Roches Noires (del av en befolkad plats), Grand Casablanca,

Mauritius 

 Roches Noire, ort, Rivière du Rempart, 

Robotskapade Marockoförgreningar
Robotskapade Mauritiusförgreningar